Plectrogenium är ett släkte av fiskar. Plectrogenium ingår i familjen Plectrogeniidae.

Plectrogenium är enda släktet i familjen Plectrogeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Plectrogenium